Yvonne ist ein weiblicher Vorname:
Yvonne
Yvonne ist Filmtitel:
Yvonne (1915) 
Yvonne (1931)
Yvonne (1980) 
Yvonne (1985)
Yvonne (2015) 
Weiteres
Yvonne (Erzählung) von Jan Petersen (1957)

Siehe auch:
 Yvon